Alberto Bombassei – imprenditore, dirigente d'azienda e politico italiano
 Diego Bombassei – giocatore di curling italiano
 Valter Bombassei – giocatore di curling italiano